Ragoni Clar, prefecte d'Il·líria i la Gàl·lia 
 Luci Ragoni Quintià, cònsol el 289.